QSO steht für:
 Quasi-stellar object, siehe Quasar
 Queen’s Service Order, ein neuseeländischer Verdienstorden
 eine zweiseitige Funkverbindung, siehe Amateurfunkbetriebstechnik#QSO
 Quarantäneschadorganismus  

Abkürzung